CFF – narodowy przewoźnik kolejowy w Szwajcarii
 CFF (Compact Font Format) – rodzaj fontów PostScript